Schaufelspitze (Karwendel), een 2306 meter hoge bergtop in de Sonnjochgroep van de Karwendel in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Schaufelspitze (Stubaier Alpen), een 3332 meter hoge bergtop in de Stubaier Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol